Tolkatschowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Jurjewna Tolkatschowa (* 1987), russische Schwimmerin
 Marija Jurjewna Tolkatschowa (* 1997), russische Rhythmische Sportgymnastin und Olympiasiegerin

Siehe auch:
 Tolkatschow, männliche Form des Namens